Katzman est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme 
 (1912-2001), musicien et compositeur américain
 (né en 1959), éducateur et homme d'affaires américain
 (née en 1961), femme d'affaires américaine
Leonard Katzman (1927-1996), réalisateur et producteur américain
 (né en 1951), écrivain et musicien américain
 (1901-1973), producteur et réalisateur américain
Theo Katzman (né en 1986), auteur et compositeur américain

Voir aussi

Homonymie de patronyme